Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1889 war ein Tenniswettbewerb in London.

Die Challenge Round gewann William Renshaw gegen seinen Bruder Ernest Renshaw. William hatte sich zuvor im Finale des All-Comers-Wettbewerb gegen Harry Sibthorpe Barlow durchgesetzt.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 248.

Herreneinzel
1889